Блюмея () — род травянистых цветковых растений семейства Астровые.

Род назван в честь Карла Людвига Блюме (1796—1862), голландского ботаника, исследователя флоры Индонезии; профессора природоведения, директора государственного гербария Лейденского университета.

Описание 
Виды рода Блюмея произрастают в тропически и субтропических областях Азии, особенно на полуострове Индостан и Юго-Восточной Азии. Некоторые виды встречаются в Австралии и Африке.

Растения этого рода — в основном небольшие сорняки. Некоторые виды рудеральные.

Использование и применение 
Многие виды используются в китайской и филиппинской традиционной медицине. В тайском фольклоре говорится, что блюмея способна отгонять духа .

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 107 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ещё некоторое число видовых названий этого рода имеет в The Plant List (2013) статус unresolved name, то есть относительно этих названий нельзя однозначно сказать, следует ли их использовать как названия самостоятельных видов — либо их следует свести в синонимику других таксонов.

Примечания 

Девясиловые
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Евразии